У́лица Ивано́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Иванова — улица в Волгограде.
 Улица Иванова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Иванова — улица в Йошкар-Оле.
Улица Иванова — улица в Нальчике.
 Улица Иванова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Иванова — улица в Новосибирске.
 Улица Иванова — улица в Шумерле.
 Улица Иванова — улица в Щёлково.
 Улица Иванова — улица в Улан-Удэ.

Белоруссия 
 Улица Иванова — улица в Гомеле.

Украина 
 Улица Иванова — улица в Виннице.
 Улица Иванова — улица в Запорожье.
 Улица Иванова — улица в Николаеве.
 Улица Иванова — улица в Харькове.

См. также 
 Улица Академика Иванова — улица в Днепропетровске.
 Улица Аркадия Иванова — улица в Томске.
 Улица Василия Иванова — улица в городе Болотное (Новосибирская область).
 Улица Константина Иванова — улица в Чебоксарах.